Лу́кас Хо́фер (; ) — итальянский биатлонист, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 и 2018 годов в смешанной эстафете, 4-кратный призёр чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира.

Наивысшими достижениями на этапах Кубка мира являются 2 победы: разделённая с немцем Симоном Шемппом) в спринте на домашнем этапе Кубка мира 2013/14 в Антерсельве, и единоличная победа в спринте на 10-ом этапе Кубка мира 2020/2021 в Эстерсунде.

Спортивная карьера

Карьера в Кубке мира 
 Дебют в кубке мира — 10 января 2009 года в спринтерской гонке в Оберхофе — 53 место.
 Первое попадание в очковую зону — 5 декабря 2009 года 20 место в спринтерской гонке в Эстерсунде.
Первое попадание в десятку — 4 декабря 2010 года — 10 место в Эстерсунде.
Первое попадание на пьедестал — 12 марта 2011 года — 3 место в масс старте на Чемпионате мира в Ханты-Мансийске.
Первая победа — 17 января 2014 года — в спринтерской гонке в Антхольц-Антерсельве.

Общий зачет в Кубке мира 
 2008—2009 — очков не набирал
 2009—2010 — 50-е место (113 очков)
 2010—2011 — 12-е место (570 очков)
 2011—2012 — 24-е место (393 очка)
 2012—2013 — 20-е место (480 очков)
 2013—2014 — 14-е место (465 очков)
 2014—2015 — 38-е место (168 очков)
 2015—2016 — 33-е место (248 очков)
 2016—2017 — 29-е место (350 очков)
 2017—2018 — 5-е место (637 очков)
 2018—2019 — 10-е место (694 очка)
 2019—2020 — 16-е место (406 очков)
 2020—2021 — 8-е место (731 очка)

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх

Выступления в чемпионатах мира

Ссылки 
 Официальный сайт

Биатлонисты Италии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по летнему биатлону
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Всемирных военных игр